Жа́к Франсуа́ Галле́ (в старых источниках Галлэ, ; 8 декабря 1795, Перпиньян — 18 октября 1864, Париж) — французский валторнист, композитор и педагог, виртуоз игры на натуральной валторне.

Биография 
Начал заниматься на валторне достаточно поздно, однако очень быстро достиг больших успехов в игре на этом инструменте. Его педагогом в Парижской консерватории был Луи Франсуа Допра. Окончив обучение в консерватории, он играл в различных парижских оркестрах, в том числе в оркестрах Королевской придворной капеллы, Парижской оперы и Итальянского театра. В 1833 г. он унаследовал у Допра класс натуральной валторны в Парижской консерватории и руководил им до конца жизни; среди учеников Галле, в частности, Эжен Леон Вивье.

Творческое наследие Галле весьма обширно. Наряду с дидактическими материалами, такими как «Школа игры на валторне» и несколько сборников этюдов, его перу принадлежат также 2 концерта для валторны, а также ряд других произведений для валторны с оркестром. Этюды Галле неоднократно переиздавались в разных странах и по сей день широко используются при обучении игре на валторне в музыкальных школах и консерваториях Европы и Америки. В том числе существует и российское издание под редакцией Виталия Буяновского.

Список сочинений 
 Концерт для валторны с оркестром No.1
 Концерт для валторны с оркестром No.2
 Фантазия для валторны и фортепиано, соч. 26
 12 больших каприсов для валторны, соч. 32
 40 прелюдий для валторны соло, соч. 27
 12 дуэтов для двух валторн, соч. 2
 Легкие дуэты для двух валторн, соч. 41
 14 дуэтов для двух валторн
 Большой квартет для четырёх валторн, соч. 26
 12 больших блестящих этюдов для валторны, соч. 43
 12 этюдов для второй (низкой) валторны, соч. 57

Ссылки 
 

Валторнисты по алфавиту
Валторнисты Франции
Академические музыканты Франции